Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej to najwyższy urząd w państwie polskim. Neutralność światopoglądową państwa zapewnia Art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jednak dotychczasowi Prezydenci RP nie ukrywali swoich poglądów religijnych zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu sprawowania urzędu.

Prezydenci Polski według wyznania religijnego

Przypisy 

Wyznanie religijne